Toponímia:
 asteroide Barcelona, asteroide del cinturó principal descobert per l'astrònom Josep Comas el 1921 des de l'observatori Fabra de Barcelona 
 Europa:
 Àmbit metropolità de Barcelona, un dels vuit àmbits funcionals territorials definits en el Pla territorial general de Catalunya
 Barcelona (Bunyola), possessió del municipi de Bunyola (Mallorca)
 Barcelona Cross (Anglaterra), veïnat a Cornualla (Gran Bretanya)
 Barcelona, ciutat a la comarca del Barcelonès, capital de Catalunya
 aeroport Internacional de Barcelona, al Prat de Llobregat
 Àrea Metropolitana de Barcelona
 arquebisbat de Barcelona, demarcació de l'església catòlica a Catalunya creada el 1964 
 bisbat de Barcelona, demarcació catòlica existent fins al 1964 quan fou elevada a la categoria d'arquebisbat
 catedral de Barcelona, seu de l'arquebisbat de Barcelona a la ciutat comtal 
 comanda de Barcelona, de l'orde de l'Hospital
 comtat de Barcelona
 Corporació Metropolitana de Barcelona
 corregiment de Barcelona
 pla de Barcelona, plana a la comarca catalana del Barcelonès
 prefectura de Barcelona
 província de Barcelona
 Rodalia de Barcelona
 vegueria de Barcelona
 vescomtat de Barcelona
 Passeig de Barcelona (Olot)
 Àfrica:
 Barcelona (Camerun), centre assistencial de la parròquia bamileké de New Bell, a la ciutat de Duala
 Amèrica:
 Barcelona (Bolívia), veïnat del departament de Santa Cruz
 Barcelona (Bolívia), port de barraques al riu Ortón (departament de Pando)
 Barcelona (Brasil), poble de l'estat de Rio Grande do Norte
 Barcelona (Colòmbia), poble del departament de Caldas
 Barcelona (Colòmbia), barri de la ciutat de Medellín (departament d'Antioquia)
 Barcelona (Colòmbia), veïnat del municipi de San Pelayo (Córdoba)
 Barcelona, poble de la província de Manabí (Equador)
 Barcelona (EUA), port al llac Erie (Nova York)
 Barcelona (Mèxic), empriu del municipi de Tiahualillo de Zaragoza (Durango)
 Barcelona (Perú), poble del departament de Madre de Dios
 Veneçuela:
 Barcelona (Veneçuela), ciutat de capital de l'estat d'Anzoátegui (Veneçuela) 
 Barcelona, veïnat del municipi de Córdoba (Veneçuela) (Táchira, Veneçuela)
 Barcelona, veïnat del municipi de Montes de Oca (Veneçuela) (Estat de Lara, Veneçuela)
 Barcelona, possessió del municipi de Mucuchachí (Estat de Mérida)
 Barcelona, veïnat del municipi de Río Caribe (Estat de Sucre)
 Barcelona, veïnat del municipi de San José (Zulia)
 Barcelona, veïnat del municipi de San Sebastián (Táchira)
 Barcelona, possessió del municipi de Torondoy (Estat de Mérida)
 Barcelona, antic nom del municipi de La Paragua (Estat de Bolívar)
 Catedral de Barcelona (Veneçuela), ubicada a Barcelona, capital de Anzoátegui, Veneçuela
 Àsia:
 Barcelona (Sorsogon), municipi a l'illa de Luzon (província de Sorsogon)
 Barcelona (Filipines), barangay (districte) de la ciutat de Dapitan, a l'illa de Mindanao (Zamboanga del Nord)
 Barcelona (Filipines), barangay (poble) del municipi de Solsona, a l'illa de Luzon (Ilocos Nord)
 Barcelona (Filipines), barangay (poble) del municipi de Lingig, a l'illa de Mindanao (Surigao del Sud)
 Oceania:
 Barcelona Gardens (Austràlia), urbanització a la costa del mar del Corall, entre Ayr i Townsville (Queensland)
 Esdeveniments:
 Batalla de Barcelona, diversos episodis bèl·lics 
 Bloqueig de Barcelona (1808)
 Conferència de Barcelona (1921), sobre regulació del trànsit a les vies marítimes i ferroviàries
 Pau de Barcelona (1529)
 Setge de Barcelona, diversos esdeveniments 
 Tractat de Barcelona, diversos tractats

 Biografies: Antoni Maria de Barcelona, escriptor

 Organitzacions:
Barcelona Dragons, club català de futbol americà de la ciutat de Barcelona, creat el 1991 i que va estar actiu fins al 2003
 Barcelona (revista), revista satírica argentina
 Barcelona TV
 Barcelona Televisió
 Club Natació Barcelona
 escola de Barcelona, diverses organitzacions
 Futbol Club Barcelona
 Futbol Club Barcelona B
 Futbol Club Barcelona C
 Secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona
 Secció d'handbol del Futbol Club Barcelona
 Secció de futbol sala del Futbol Club Barcelona
 Secció d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona
 Secció d'hoquei gel del Futbol Club Barcelona
 Secció d'hoquei herba del Futbol Club Barcelona
 Secció de rugbi del Futbol Club Barcelona
 Secció d'atletisme del Futbol Club Barcelona
 Secció de patinatge artístic del Futbol Club Barcelona
 Secció de beisbol del Futbol Club Barcelona
 Metro de Barcelona
 Reial Club de Tennis Barcelona
 UB FC Barcelona o Club Bàsquet Femení Universitari de Barcelona o UB Barça
 Universitat de Barcelona
 Universitat Autònoma de Barcelona
 Trio de Barcelona
 Barcelona Sporting Club, club de futbol de la ciutat de Guayaquil (Equador)
 Clube Desportivo Barcelona Tarrafal, equip de futbol amb seu a Tarrafal, illa de Santiago (Cap Verd)
 Barcelona Esportivo Capela, club de futbol de la ciutat de São Paulo (Brasil)
 Barcelona Futebol Clube, club de futbol de la ciutat de Vilhena (Brasil)
 Obres:
 Barcelona (àlbum) (1988), àlbum musical de Freddie Mercury i Montserrat Caballé
 Barcelona (cançó), cançó del mateix nom que l'àlbum i peça de promoció dels Jocs Olímpics d'estiu de 1992
 Barcelona (teatre), obra teatral de Pere Riera 
 Missa de Barcelona
 Miscel·lània:
 I'm from Barcelona, grup musical suec
 Barcellona Pozzo di Gotto
 Casal de Barcelona, llinatge masculí del comte Guifré el Pilós que regí la Corona d'Aragó fins al 1410, el Regne de Sicília (1281 -1410) i el Comtat de Provença (1112 -1267)